Гила:

Гидроним
Гила — река на юго-западе США. Приток реки Колорадо. 

Имя
Гамлиэль, Гила — израильский политический деятель, депутат Кнессета от партии Ликуд.